Elisabeth Augusta Wendling ist der Name folgender Personen:

* Elisabeth Augusta Wendling (Sängerin, 1746), genannt Lisl, deutsche Opernsängerin (Koloratursopran)
 Elisabeth Augusta Wendling (Sängerin, 1752), genannt Gustl, deutsche Opernsängerin (Sopran)